Време чуда се може односити на:
 Време чуда, роман српског књижевника Борислава Пекића из 1965.
 Време чуда (филм), југословенски играни филм из 1989. 
 Време чуда (ТВ серија), југословенска тв серија из 1989.